Медељин има више значења:

 Медељин
 Општина Медељин (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Медељин (Медељин, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Медељин (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику